Фране Селак (; 7 февраля 1929 — 30 ноября 2016) — хорватский музыкант и учитель музыки. Известен тем, что сумел избежать гибели в результате семи несчастных случаев и впоследствии выиграл в лотерею, за что был назван журналистами «самым везучим человеком в мире».

Биография 
Родился 7 февраля 1929 года. По окончании школы получил музыкальное образование, став дирижером и устроившись работать руководителем детского хора.

Несчастные случаи

1962 
В январе 1962 года с Селаком произошел первый несчастный случай: поезд, в котором 33 — летний мужчина направлялся из Сараево в Дубровник, сошел с рельсов и рухнул в холодную реку. Неизвестный человек вытащил Селака в безопасное место, в то время как 17 других пассажиров утонули. Сам Фране получил перелом руки и переохлаждение.

1963 
В 1963 году Селак направлялся авиарейсом из Загреба в Риеку. Через некоторое время после начала полета произошла разгерметизация салона, в результате чего из судна выпали 19 человек, включая Селака. Ему удалось выжить, приземлившись в стоге сена. Остальные пассажиры погибли.

1966 
Через три года после авиакатастрофы, в 1966 году, автобус, в котором Селак ехал в Сплит, попал в ДТП. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в реку. Четверо пассажиров утонули. Фране сумел выбраться и доплыть до берега, получив несколько порезов и ушибов.

1970 
В 1970 году машина Селака загорелась, когда он был за рулем. Ему удалось покинуть автомобиль за считанные секунды до того, как взорвался топливный бак.

1973 
Три года спустя, во время другого дорожно-транспортного происшествия, двигатель его автомобиля был залит горячим маслом, вытекавшим из неисправного топливного насоса, в результате чего пламя вырвалось через вентиляционные отверстия. Огонь опалил его волосы, однако в остальном мужчина не пострадал.

1995 
В 1995 году Селака сбил загребский городской автобус, однако он получил лишь незначительные травмы.

1996 
В 1996 году Селак на своем автомобиле сумел избежать лобового столкновения с грузовиком Миротворческих сил ООН на горном повороте, врезавшись в ограждение. Селак не был пристегнут ремнем безопасности, вследствие чего от удара его выбросило из машины. Мужчина уцепился за ветку дерева, а его автомобиль рухнул в пропасть с высоты 300 футов.

Выигрыш в лотерею 
Через два дня после своего 73-летия Селак выиграл в лотерею 900 000 евро. На тот момент он был женат пятым браком. На выигранные деньги Селак приобрел себе два дома и лодку, а также построил часовню во имя Девы Марии неподалеку от своего дома, помог с ремонтом местному храму и купил новые инструменты для знакомых - музыкантов. В 2010 году он принял решение раздать большую часть оставшихся средств родственникам и друзьям, планируя вести скромный образ жизни.

Смерть 
30 ноября 2016 года Фране Селак умер в возрасте 87 лет. В последние годы проживал в городе Петриня

Примечания 

Родившиеся 7 февраля
Родившиеся в 1929 году
Родившиеся в Югославии
Музыканты Хорватии
Умершие 30 ноября
Умершие в 2016 году
Умершие в Хорватии